Grand Prix Meksyku 1988 (oryg. Gran Premio de Mexico) – czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1988, która odbyła się 29 maja 1988, po raz 11. na torze Autódromo Hermanos Rodríguez.

12. Grand Prix Meksyku, 11. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Uwagi 
 Stefano Modena został wykluczony za nielegalne tylne skrzydło.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Meksyku
1988
1988 w Ameryce Północnej
Meksyk w XX wieku